Retro může být:

 retro – označení pro něco minulého
 Retro (album) – album hudebníka Lou Reeda z roku 1998
 Retro (album, Tereza Kerndlová) – album Terezy Kerndlové (2008)
 Retro (dokumentární cyklus) – dokumentární cyklus České televize
 
 Rádio Retro – rozhlasová stanice